Card har flere betydninger:
Orson Scott Card – en amerikansk forfatter
Green card